Лито́вченко або Літо́вченко — поширене українське прізвище, походження якого, як і деяких інших (Литвин, Литвинов, Литвинчук тощо) вчені традиційно пов'язують з усталеними за давнини в Україні назвами білорусів () і північних українців — «литви́ни́».

Відомі носії 

 Литовченко Влада Володимирівна (1970) — українська бізнес-вумен, модель і телевудуча.
 Литовченко Володимир Григорович (1931) — український учений-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор. Член-кореспондент НАН України. Почесний Академік АН ВШ України.
 Литовченко В'ячеслав Валерійович (1990) — російський хокеїст.
 Литовченко В'ячеслав Григорович (1971—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литовченко Галина Григорівна — українська поетеса і прозаїк.
 Литовченко Геннадій Володимирович (1963) — український футболіст і тренер.
 Литовченко Григорій Павлович (1908 —1977) — передовик сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР 3-5-го скликань.
 Литовченко Іван Семенович (1921 —1996) — український художник декоративного та монументального мистецтва, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка (посмертно).
 Литовченко Ігор Володимирович (1966) — президент ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.».
 Литовченко Катерина Іванівна (1948—2012) — українська художниця, через важку травму, отриману в дитинстві — малювала ротом.
 Литовченко Марина Андріївна (1995) — українська настільна тенісистка. Майстер спорту України міжнародного класу. Чемпіонка Літніх Паралімпійських ігор 2020 року. Бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор-2016. Чемпіонка Світу 2018 року.
 Литовченко Марія Тимофіївна (1927) — українська художниця декоративного мистецтва, заслужений художник України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка.
 Литовченко Олег Валерійович (1973—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литовченко Олександр Дмитрович (1835–1890) — російський і український художник.
 Литовченко Олександр Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литовченко Павло Володимирович (1980) — довірена особа «сім'ї» Януковича, депутат київської облради.
 Литовченко Роман Діомидович (1885 — після грудня 1927) — український революціонер, учасник першого терористичного акту у Шостці, каторжанин, за часів Української Держави — керівник українського військового загону, військовий РСЧА..
 Літовченко Сергій Вікторович (1979) — колишній український футболіст, захисник, футбольний тренер.
 Літовченко Сергій Сергійович (1987) — український футболіст, воротар донецького «Олімпіка».
 Литовченко Степан Онуфрійович (1909 — 1969) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Литовченко Тетяна (* 1982) — українська біатлоністка.
 Литовченко Тимур Іванович (1963) — український письменник-фантаст.

Українські прізвища
Прізвища на -енко